Assemblea costituente tunisina del 1956
Assemblea costituente tunisina del 2011